Мур (округ, Північна Кароліна)
Мур (округ, Теннессі)
Мур (округ, Техас)